Моро́хин — русская фамилия. Известные носители:
 
 Морохин, Николай Владимирович (род. 1961) — журналист, исследователь фольклора и этнографии Нижегородского Поволжья, преподаватель. Сын фольклориста В. Н. Морохина.